Gy
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák